Wiltschko ist der Familienname von

 Roswitha Wiltschko (* 1947), deutsche Zoologin, Ornithologin und Verhaltensforscherin
 Wolfgang Wiltschko (* 1938), deutscher Zoologe, Ornithologe und Verhaltensforscher